Сластников — русская фамилия.

Известные носители </noinclude>
 Сластников, Всеволод Степанович (1915—1972) — советский государственный и партийный деятель.
 Сластников, Николай Павлович (1956—2018) — советский российский поэт.<noinclude>